Lilla Bosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Bosjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Lilla Bosjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,

Se även
Bosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn